Зовнішній борг Росії — зобов'язання Російської Федерації, що виникають в іноземній валюті (ст. 6 Бюджетного кодексу РФ). На січень 2016 року загальний зовнішній борг Російської Федерації становить 515 млрд дол, при цьому власне зобов'язання держави (і пов'язаних з державою структур) складають 270 млрд дол (близько 25 % від ВВП).

Динаміка зовнішнього боргу 

Центральний банк РФ дає наступну статистику зі зміни зовнішнього боргу Російської Федерації і її золотовалютних резервів, в млрд дол США::

Розшифрування назв стовпців
 ОДУ — Органи державного управління.
 ОГКР — Органи грошово-кредитного регулювання. Заборгованість органів ГКР охоплює заборгованість Банку Росії, а також органів державного управління в частині кредитів МВФ.
 Банки — включаються зобов'язання кредитних організацій, в тому числі Внєшекономбанку. Зовнішня заборгованість, що обліковується Внєшекономбанком як агентом Уряду Росії, відбивається в зобов'язаннях органів державного управління.
 Інші — Інші сектори.
 Всього — Загальний борг.
 ЗВР — Міжнародні (золотовалютні) резерви.

З 2012 року 

У 2012 році Центральний Банк незначно змінив методику розрахунку зовнішнього боргу і почав викладати дані в окремих таблицях. Актуальні дані можна знайти на сайті ЦБ в розділі Статистика / Зовнішній борг (РПБ6) / Зовнішній борг Російської Федерації (аналітичне подання). Розподіл на борги приватного і державного сектора тепер проводиться інакше, тому прямо порівнювати борги держсектора до і після 2012 року некоректно. Дані з міжнародних резервів легко знаходяться на сайті ЦБ, дані по вкладеннях в казначейські облігації США на сайті Казначейства США.

Зміни зовнішнього боргу Росії, в млн дол США:

Примітки

Посилання 
 Раздел статистики по внешнему долгу на сайте ЦБ РФ. 
 Сделаноунас. Ру. Размер российских золотых резервов превысил отметку в 1'000 тонн. 
 Резервный фонд РФ и ФНБР. На 01 августа 2014 — около 80 и 90 млрд долларов соответственно.
 Во внешнем долге выросли главным образом позиции, связанные не с привлечением внешних кредитов, а отражающие крупный рост прямых иностранных инвестиций в российскую экономику. 
 Часы мирового долга. 
 О внешнем долге РФ и перспективах  (2015)

Фінанси Росії